LWS peut faire référence à:

 Land-Wasser-Schlepper, un tracteur amphibie allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
 Living With a Star, (en français : Vivre avec une étoile), un programme scientifique de la NASA ;
 galerie Lucie Weill & Seligmann, un galerie d'art à Paris ;
 convertisseur (four) à soufflage d'oxygène par le fond utilisé en sidérurgie ;
 spectrographe dans la gamme 35 à 205 µm utilisé dans le télescope spatial ISO ;
 Lubelska Wytwórnia Samolotów, constructeur aéronautique polonais des années 1930 basé à Lublin.